Ел Триунфо 2. Сексион има више значења:

 Ел Триунфо 2. Сексион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо 2. Сексион (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику